|-
| (132401) 2002 GA101||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132402) 2002 GG101||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132403) 2002 GD102||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132404) 2002 GV107||||11 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132405) 2002 GD108||||11 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132406) 2002 GY108||||11 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132407) 2002 GA112||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132408) 2002 GS112||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132409) 2002 GJ113||||11 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132410) 2002 GB114||||11 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132411) 2002 GO117||||11 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132412) 2002 GF121||||12 квітня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (132413) 2002 GN122||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132414) 2002 GL125||||12 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132415) 2002 GC127||||12 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132416) 2002 GJ130||||12 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132417) 2002 GH132||||12 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132418) 2002 GY132||||12 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132419) 2002 GZ133||||12 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132420) 2002 GQ135||||12 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132421) 2002 GF140||||13 квітня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (132422) 2002 GO144||||11 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132423) 2002 GN146||||13 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132424) 2002 GC147||||13 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132425) 2002 GJ147||||13 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132426) 2002 GR148||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132427) 2002 GY148||||14 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132428) 2002 GK151||||14 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132429) 2002 GH153||||12 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132430) 2002 GE154||||12 квітня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (132431) 2002 GF160||||14 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132432) 2002 GG160||||15 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132433) 2002 GZ162||||14 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132434) 2002 GM163||||14 квітня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (132435) 2002 GL164||||14 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132436) 2002 GW164||||14 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132437) 2002 GJ165||||14 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132438) 2002 GE169||||9 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132439) 2002 GR170||||9 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132440) 2002 GU173||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132441) 2002 GV174||||11 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132442) 2002 GV176||||8 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132443) 2002 GQ177||||5 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||Майнор Вайт, М. Коллінс
|-
| (132444) 2002 GW177||||14 квітня 2002||Обсерваторія Галеакала||Майнор Вайт, М. Коллінс
|-
| 132445 Ґаертнер (Gaertner)||||14 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||Майк Мейєр
|-
| (132446) 2002 HC1||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132447) 2002 HH1||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132448) 2002 HK1||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132449) 2002 HP1||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132450) 2002 HT1||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132451) 2002 HV1||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132452) 2002 HA2||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132453) 2002 HX2||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132454) 2002 HL4||||16 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132455) 2002 HR5||||17 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132456) 2002 HT5||||17 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132457) 2002 HZ5||||18 квітня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (132458) 2002 HJ6||||18 квітня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (132459) 2002 HU6||||18 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132460) 2002 HG7||||18 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (132461) 2002 HG12||||30 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132462) 2002 HT12||||22 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132463) 2002 HV14||||17 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132464) 2002 JM||2002 JM||3 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (132465) 2002 JO||2002 JO||3 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (132466) 2002 JY||2002 JY||3 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (132467) 2002 JW1||||4 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (132468) 2002 JD2||||3 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132469) 2002 JY4||||5 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (132470) 2002 JJ8||||6 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132471) 2002 JL11||||4 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (132472) 2002 JV11||||6 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (132473) 2002 JN12||||5 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (132474) 2002 JU12||||8 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (132475) 2002 JK14||||7 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132476) 2002 JF15||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132477) 2002 JC16||||1 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132478) 2002 JU17||||7 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132479) 2002 JX18||||7 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132480) 2002 JT20||||7 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132481) 2002 JK22||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132482) 2002 JQ23||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132483) 2002 JS24||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132484) 2002 JY24||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132485) 2002 JJ25||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132486) 2002 JR26||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132487) 2002 JW26||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132488) 2002 JW27||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132489) 2002 JJ28||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132490) 2002 JB29||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132491) 2002 JG29||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132492) 2002 JO30||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132493) 2002 JP30||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132494) 2002 JQ30||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132495) 2002 JD31||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132496) 2002 JP31||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132497) 2002 JD32||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132498) 2002 JD33||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132499) 2002 JO34||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132500) 2002 JS34||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

132400